Йосип Филипович (; ) — хорватский футболист, защитник клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником «Интера» из Запрешича. В его составе в 2012 году начал взрослую карьеру. 30 ноября 2012 года дебютировал в чемпионате Хорватии в домашней игре со «Сплитом», появившись на поле после перерыва. По итогам сезона «Интер» занял десятое место в турнирной таблице и покинул Первую лигу.

Затем он выступал в словенском Заврче, где принял участие в шести матчах. В январе 2016 года присоединился к австрийской «Аустрии», где провёл в сумме немногим больше одного года, выступая в Региональной лиге. 8 февраля 2018 года вернулся в Хорватию, подписав контракт до конца сезона с «Цибалией». В её составе сыграл всего две игры. По окончании контракта перешёл в «Рудеш». Сезон 2019/20 провёл в словенском «Рударе» из города Веленье.

9 февраля 2021 года стал игроком шведского «Мьельбю», подписав с клубом контракт, рассчитанный на два года. 18 февраля провёл первую игру в футболке нового клуба в групповом этапе кубка Швеции с «Акрополисом». 13 мая в игре очередного тура с «Хальмстадом» дебютировал в чемпионате Швеции, заменив на 70-й минуте Кадира Ходжича.

Карьера в сборной 
Дебютировал за юношескую сборную Хорватии 14 июля 2013 года в товарищеской игре с США. В октябре в составе сборной принимал участие в чемпионате мира в ОАЭ. На групповом этапе турнира провёл одну игру. 18 октября в игре с Марокко Филипович вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Достижения 
Интер (Запрешич):
 Победитель Второй лиги: 2014/15

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на сайте fotbolltransfers.com 

Футболисты Хорватии
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Заврч»
Игроки ФК «Аустрия» Клагенфурт
Игроки ФК «Цибалия»
Игроки ФК «Рудеш»
Игроки ФК «Рудар» Веленье
Игроки ФК «Мьельбю»